Deuber ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Deuber-Mankowsky (* 1957), Schweizer Medien- und Kulturtheoretikerin und Hochschullehrerin
 Dagmar Deuber (* 1972), deutsche Linguistin
 Walo Deuber (1947–2017), Schweizer Journalist und Filmregisseur

Siehe auch:
 Däuber
 Teuber